Mohr může označovat:

příjmení
 Georg Mohr či Jørgen Mohr (1640–1697) – dánský matematik
 Gerald Mohr (1914–1968) – americký herec
 Hal Mohr (1894–1974) – americký kameraman
 Heidi Mohrová (* 1967) – německá fotbalistka
 Heinrich Daniel Matthias Mohr (1780–1808) – německý botanik
 Charles Mohr (1824–1901) – německý farmaceut a botanik
 Charlotte Weyrother-Mohr Piepenhagen (1821–1902) – česko-německá malířka
 Christian Otto Mohr (1835–1918) – německý stavební inženýr
 Karl Friedrich Mohr (1806–1879) – německý chemik
 Jay Mohr (* 1970) – americký herec a komik
 Johan Maurits Mohr (1716–1775) – německý pastor, amatérský astronom, meteorolog a vulkanolog
 Joseph Mohr (1792–1848) – rakouský římskokatolický kněz, básník a autor textu vánoční koledy Tichá noc
 Malte Mohr (* 1986) – německý atlet
 Peter Mohr Dam (1898–1968) – faerský politik
 Vagnur Mohr Mortensen (* 1983) – faerský fotbalista

místa
Mohr, německé jméno vsi Mory
 Mohr (Írán) – město v Íránu

ostatní
 (2971) Mohr – asteroid objevený Antonínem Mrkosem

Související články 
 Mohrova kružnice – diagram stavu napjatosti (Christian Otto Mohr)
 Mohrova pipeta (Karl Friedrich Mohr)
 Mohrova sůl (Karl Friedrich Mohr)
 Mohrovy vážky (Karl Friedrich Mohr)
 Mohr-Coulombova teorie (Christian Otto Mohr)
 Mohr–Mascheroniho teorém (Georg Mohr)
 Maxwell-Mohrova metoda – také silová metoda – (Christian Otto Mohr)
 Mohrův integrál (Christian Otto Mohr)
 Mohren
 Moor
 Moore
 More